Team DSM er et professionelt cykelhold for kvinder baseret i Holland. Holdet konkurrerer i elite-landevejsløb som f.eks. UCI World Cup for kvinder.

Holdet

2023

Sejre

2022

Sejre

2021

Sejre

2020

Sejre

2019

Sejre

2018

Sejre

2017 

Kilde.

Sejre

Referencer

Eksterne henvisninger 

 

Cykelhold fra Nederlandene
Cykelhold for kvinder